Lehmann, Lehman:

Lehmann 
 Erich Leo Lehmann
 Jens Lehmann (futbolista)
 Jens Lehmann (ciclista)
 Liza Lehmann
 Lotte Lehmann
 Matthias Lehmann
 Otto Lehmann
 Lilli Lehmann
 Marie Lehmann
 la discontinuïtat de Lehmann

Lehman 
 Ernest Lehman
 Lehman Brothers Holdings Inc.